Lac Walsh, dans le territoire non organisé Rivière-Koksoak, Nord-du-Québec, Québec ;
 Lac Walsh, dans le territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec ;
 Lac Walsh, dans le territoire non organisé Lac-Pythonga, La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais, Québec ;
 Lac Walsh, dans le territoire non organisé Lac-Nilgaut, Pontiac, Outaouais, Québec ;
 Lac Walsh, dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan, Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec ;
 Lac Walsh, dans le territoire non organisé Lac-au-Brochet, La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec.